Chiesa dei Santi Sergio e Bacco – Il Cairo, Egitto
 Chiesa dei Santi Sergio e Bacco – Costantinopoli, oggi Istanbul 
 Chiesa dei Santi Sergio e Bacco  – Sergiopoli, oggi Rusafah (o Resafa), Siria, sul luogo ritenuto del martirio
 Chiesa dei Santi Sergio e Bacco degli Ucraini – Roma